Факульте́т:
 Факультет — структурное подразделение высшего учебного заведения.
 Факультет — () — американский фантастический триллер режиссёра Роберта Родригеса.
 Факультет — молодёжный телесериал